L'équipe du Brésil de football participe à sa  Coupe des confédérations lors de l'édition 2013 qui se tient au Brésil du  au . Elle se rend à la compétition en tant que pays hôte de la Coupe du monde de football 2014.

Les Brésiliens terminent champions et ils affichent un bilan de cinq victoires en cinq matchs. Ils remportent pour la  la compétition après leurs victoires en 1997, 2005 et 2009. Ils se classent premiers du groupe A puis ils battent l'Uruguay en demi-finale et l'Espagne en finale.

À titre individuel, Neymar est élu meilleur joueur du tournoi et Fred termine, avec cinq réalisations, à égalité avec l'Espagnol Fernando Torres mais ce dernier est déclaré meilleur buteur du tournoi par la FIFA.

Résultats

Phase de groupes 
Le Brésil évolue dans le groupe A de cette édition de la Coupe des confédérations. Il est opposé au Japon, au Mexique et à l'Italie.

|}

Brésil-Japon

Brésil-Mexique

Italie-Brésil

Demi-finale

Brésil-Uruguay

Finale

Brésil-Espagne

Effectif 
Sélectionneur : Luiz Felipe Scolari

Références 

Coupe des confédérations 2013
Brésil